

Geografia
Grecia
 Aspra Spitia – antico nome della località greca di Antikyra

Italia
 Aspra – frazione del comune di Bagheria, in Sicilia
 Aspra Sabina – antico nome del comune italiano di Casperia, nel Lazio
 Monte Aspra – monte degli Appennini

Romania
 Aspra – villaggio del comune di Vima Mică, in Transilvania

Altro
 Aspra – moneta bizantina nota come Aspron trachy